Nasir (Egipt)
 Nasir (Sudan Południowy)

Zobacz też